Portevin ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Portevin (1880–1962), französischer Metallurge
 Gaston Portevin (1869–1946), französischer Entomologe

Siehe auch:
 Portevin-Le-Chatelier-Effekt (PLC-Effekt)